L'Impérial-Pathé (ou Gaumont Opéra Impérial) est un cinéma parisien disparu, inauguré le  au temps du cinéma muet. Situé au 29, Boulevard des Italiens dans le  et proposant 500 places, il a fermé définitivement ses portes en 2001 après plusieurs rénovations.

Il a accueilli les premières diffusions de Mickey Mouse en France à partir du  comme Champ de bataille (The Barnyard Battle) et Mickey laboureur (The Plow Boy). 

Le 29 avril 2001, la salle détenu par la groupe Gaumont est fermée en raison de la proximité d'autres salles du même groupe.

Références 

Salle de cinéma disparue à Paris